John Blythe  ist der Name folgender Personen:

* John Blythe (Geistlicher) († 1499), englischer Geistlicher, Bischof von Salisbury
 John Blythe (Schauspieler) (1921–1993), britischer Schauspieler